Osburn – città nella Contea di Shoshone, Idaho, Stati Uniti d'America

Persone 
 Carl Osburn – ufficiale e tiratore a segno statunitense
 Deborah Osburn – ex cestista statunitense
 Raymond Carroll Osburn (1872–1955) - zoologo statunitense
 Ruth Osburn – discobola statunitense